Мачовете от Група А на Световното първенство по футбол 2014 се играят от 12 юни до 23 юни. Групата се състои от домакина , ,  и .

Победителят от тази група се среща с втория от група B. Вторият от тази група се изправя срещу победителя от група B.

Мачове

Бразилия срещу Хърватия 

Отборите на Бразилия и Хърватия са се срещали и в предишни два мача, включително и на груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2006 г.,, където Бразилия печели с гол на Кака в края на първото полувреме.

Въпреки отсъствието на хърватския нападател Марио Манджукич, който не взе участие тъй като бе суспедиран след получен червен картон в крайната квалификция на отбора срещу Исландия, Хърватия успя да открие резултата чрез автогол на Марсело (първи автогол за Бразилия в историята на Световното първенство по футбол) още в 11-ата минута на първото полувреме. По-късно обаче Неймар успя да изравни за домакините с 23-метров изстрел, минути след като бе наказан с жълт картон за лакът в лицето на Лука Модрич – картон, за който някои смятат, че трябва да бъде и червен. През втората половина Бразилия повежда с дузпа на Неймар, след като Деян Ловерн е спорно наказан, че фаулира в наказателното поле Фред. Хърватия обаче не се предава и малко след това е напът да изравни резултата, но арбитирът отсъжда отново спорен фаул срещу бразилския вратар Жулио Сезар. В крйната фаза на мача 22-годишният полузащитник Оскар подпечатва победата за Бразилия с трети гол, вкаран в даденото от арбитъра добавено време. Така Бразилия временно оглавява класацията, следвана плътно от Мексико.

Мексико срещу Камерун 
Двата отбора са се срещали в само един предишен мач – приятелски през 1993 г., когато Мексико бие с 1 на 0.

По време на първото полувреме централният халф на Мексико Джовани дос Сантос се разписва на два пъти във врата на противника, но головете не са зачетени поради спорна засада отсъдена от страничния рефер. По-късно, през второто полувреме същият дос Сантос шутира във вратата на съперника, но топката бива избита от камерунския вратар Шарл Итанж. Въпреки това тя попада в краката на централния нападател на Мексико Орибе Пералта, който успява да я насочи в мрежата на противника и да поведе отбора към победата.

Бразилия срещу Мексико 
Двата отбора са се срещали в предишни 38 мача, включително и три пъти в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 1950 г.: 4 – 0; 1954 г.: 5 – 0; 1962 г.: 2 – 0, и трите спечелени от Бразилия. Тяхна най-скорошна среща е в груповата фаза на сегашното първенство през 2013 г., спечелена пак от бразилците с голове на Неймар и Жо.

Камерун срещу Хърватия 
Двата отбора не са се срещали в предишни мачове.

Камерун срещу Бразилия 
Двата отбора са се срещали в четири предишни мача, включително и в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 1994 г., където Бразилия побеждава с 3:0. Тяхна най-скорошна среща е в груповата фаза на Купата на конфедерациите през 2003 г., където Камерун побеждава с 1:0 след гол на Самуел Ето'о.

Хърватия срещу Мексико 
Двата отбора имат три предишни срещи, включително и в груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2002 г., където Мексико побеждава с 1:0.

Източници

Външни препратки 
  Световно първенство по футбол – Група А, FIFA.com

Световно първенство по футбол 2014